Pierrecourt (Haute-Saône)
 Pierrecourt (Seine-Maritime)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing